Kolling ist

der Familienname folgender Personen:
 Alfons Kolling (1922–2003), Landesarchäologe des Saarlandes
 Janne Kolling (* 1968), dänische Handballspielerin
 Stephan Kolling (* 1972), deutscher Jurist

ein Ortsname:
 Kolling (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kolling (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Colling